Schleid (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Schleid (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen